Ломели има више значења:

 Ломели (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ломели (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику